Alsen (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota.
Alsen (Zweden), een plaats in de Zweedse gemeente Krokom in Jämtland län.
En ook:
Als (eiland) (Duits: Alsen), een eiland van Denemarken.

Zie ook 
 Ahlsen (doorverwijspagina)